Observatoriet kan syfta på:

Stockholms gamla observatorium – ett tidigare observatorium och tidigare museum i Vasastaden
Lunds gamla observatorium – ett tidigare observatorium i Observatorieparken
Observatoriet Frostviken – ett amatörastronomiskt observatorium i Strömsunds kommun
Observatoriet i Greenwich – ett astronomiskt observatorium i London
Observatoriet i Slottsskogen – ett astronomiskt observatorium i Göteborg